Добрина:

 Добрина — село в Болгарии. Находится в Варненской области, входит в общину Провадия.
 Добрина, Мария Фёдоровна (1920—1995) — российская советская художница, живописец.